Kernhof heißen folgende geographische Objekte:

 Kernhof (Wolfach), Ortsteil der Stadt Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kernhof (Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde), Ort der  Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich

 Alter Kernhof, das älteste noch bestehende Gebäude des Münchner Ortsteils Denning